Arcoverdensi – abitanti di Arcoverde
Arcoverdensi – abitanti di Dirceu Arcoverde